Distrikt Bambamarca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

* Distrikt Bambamarca (Bolívar), Distrikt in der Provinz Bolívar (Region La Libertad)
 Distrikt Bambamarca (Hualgayoc), Distrikt in der Provinz Hualgayoc (Region Cajamarca)